Campionatul Asiatic de Handbal Feminin pentru Tineret din 2019 a fost a 15-a ediție a competiției și s-a desfășurat între 20 și 29 iulie 2019, la Beirut, în Liban, sub egida Federației Asiatice de Handbal. A fost prima dată în istoria sa când campionatul a fost găzduit de Liban și organizat de către Federația Libaneză de Handbal. Ediția din 2019 a contat și ca turneu de calificare la Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Tineret din 2020.

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți a avut loc pe 13 aprilie 2019, de la ora locală 16:00, la sediul Federației Libaneze de Handbal de la Beirut.

Sala 
Toate meciurile întrecerii s-au desfășurat în sala Hatem Achour din Beirut.

Grupele preliminare 
Calendarul de mai jos respectă ora Libanului (UTC+3).

Grupa A

Grupa B

Fazele eliminatorii 
Semifinalele și finalele

Locurile 5–8

Semifinalele pentru locurile 5–8

Semifinalele

Meciul pentru locul 7

Meciul pentru locul 5

Finala mică

Finala

Clasament și statistici

Clasamentul final

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe 29 iulie 2019:

Referințe

Legături externe
Rezultate

Campionatul Asiatic de Handbal Feminin pentru Tineret
Competiții internaționale de handbal găzduite de Liban
2019 în Liban
2019 în handbal
Handbal în Liban
Sport în Beirut